Vladislav ist

 ein männlicher Vorname; siehe Wladislaw
 eine Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien; siehe Vladislav (Ort)

Vladislav ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Vladislav (1923–2009), tschechoslowakischer Schriftsteller